Маковисько — село в Україні, в Козівському районі Тернопільської області
 Маковисько — село у Польщі, у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства